Кархародонтозавриды () — семейство крупных тероподных динозавров из надсемейства аллозавроидов (Allosauroidea), живших с поздней юры до конца мела. Окаменелые остатки обнаружены в отложениях на территории Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. 

Являлись доминирующими хищниками своих экосистем, находясь на вершине пищевой цепи. Семейство включает крупнейших из известных наземных плотоядных, длина которых составляла до 12,5 метра, а масса, в соответствии с современными оценками — от 6 до 8 тонн. Все представители данной группы динозавров были бипедальными («двуногими»). Характеризуются короткими передними конечностями, которые контрастируют с их огромными размерами и массивными черепами.

Несмотря на множество открытий, сделанных начиная с 90-х годов XX века, аспекты их анатомии, особенно в отношении черепа, предплечий и ступней, остаются малоизученными.

Эволюционная история 
О самых ранних известных науке кархародонтозаврид известно по фрагментарному материалу из верхней юры Китая, Германии, Португалии и Танзании (Veterupristisaurus). Уже на самой ранней стадии эволюционной истории представители семейства расширяют своё присутствие на Лавразийских массивах суши. Наибольшее количество остатков найдено с баррема ( назад) до турона ( назад). Наряду со спинозавридами, кархародонтозавриды становятся крупнейшими хищниками в раннем и среднем мелу, жившими по всей Гондване, с разновидностями также населявших территорию нынешних Северной Америки (Acrocanthosaurus и Siats meekokorum) и Азии (Shaochilong). Кархардонтозавриды достигли пика разнообразия незадолго до своего вымирания (турон—коньяк), с высокими темпами эволюции черт лицевого орнамента, возможно связанные с их социальной ролью. Впоследствии их место заняли меньшие в размерах абелизавриды в Гондване и тираннозавриды в Северной Америке и Азии. 

Согласно Фернандо Новасу и его коллегам, исчезновение не только кархародонтозаврид, но также и спинозаврид и других видов в Гондване и в Северной Америке указывает, что эти фаунистические изменения принимали глобальные масштабы.

История изучения 
Семейство было выделено в 1931 году немецким палеонтологом Эрнстом фон Райхенбахом (12.10.1870 — 18.12.1952) для единственного тогда нового вида Carcharodontosaurus saharicus и других крупнейших хищников планеты. Многие палеонтологи включают сюда род Acrocanthosaurus (Sereno et al. 1996, Harris 1998, Holtz 2000, Rauhut 2003), хотя другие учёные помещают его в близкое семейство Allosauridae (Currie & Carpenter, 2000; Coria & Currie, 2002).

После открытия Mapusaurus в 2006 году палеонтологи Родольфо Кориа и Филип Карри создали подсемейство Giganotosaurinae, включив в него многие виды Южной Америки, отличающиеся от африканских и европейских форм. К этому подсемейству также  отнесён и род Tyrannotitan, описание которого пока не позволяет сделать окончательные выводы.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2019 года в семейство включают 12 вымерших родов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также к кархародонтозавридам относят сомнительный (nomen dubium) вид Megalosaurus inexpectatus.

Кладограммы 
Кладограмма взаимоотношений разных групп по Brusatte 2009 года:

Кладограмма взаимоотношений разных групп по Ortega 2010 года:

Кладограмма по Zanno и Makovicky 2013 года:

Кладограмма 2022 года по Canale et al.:

Иллюстрации

Примечания

Литература 
 Brusatte, S., Benson, R., Chure, D., Xu, X., Sullivan, C., and Hone, D. (2009). The first definitive carcharodontosaurid (Dinosauria: Theropoda) from Asia and the delayed ascent of tyrannosaurids. Naturwissenschaften. .
 Rodolfo A. Coria, Philip J. Currie. (2006). A new carcharodontosaurid (Dinosauria, Theropoda) from the Upper Cretaceous of Argentina. Geodiversitas 28(1): 71—118. 
 Sereno P.C., Brusatte S.L. (2008). Basal abelisaurid and carcharodontosaurid theropods from the Lower Cretaceous Elrhaz Formation of Niger. Acta Palaeontologica Polonica 53(1): 15—46.

Ссылки 
 Carcharodontosauridae на сайте Theropod Database
 Abelisaurids & carcharodontosaurids
 Re: Abelisaurids & carcharodontosaurids

†
 
Динозавры мелового периода